Линдхаген (Линдгаген) — фамилия. Известные носители:

 Линдхаген, Анна (1870—1941) — шведская активистка и политик.
 Линдхаген, Карл (1860—1946)— шведский юрист, политик-социалист и пацифист.
 Линдгаген, Еорг (1819—1906) — шведский астроном.
 Линдхаген, Оса (род. 1980) — шведская женщина-политик.

См. также 
 Хаген